Sulussugut bezeichnet:
 Sulussugut (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sulussugut (Berg, Maniitsoq) (Finnefjeld), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sulussugut (Berg, Nanortalik, östlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sulussugut (Berg, Nanortalik, westlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sulussugut (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sulussugut (Berg, bei Saarloq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sulussugut (Berg, Sermilik), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sulussugut (Berg, Sulussugutit Nunaat), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland